Эффект Кейнса — термин, используемый в экономической науке для описания ситуации, когда изменение процентной ставки влияет на расходы больше, чем на сбережения.

При росте цен, номинальная сумма денег будет меньше реальной, в результате чего процентная ставка будет расти, а требуемые инвестиции — возрастать.

Это означает, что недостаточный спрос на рынке не может продолжаться вечно.

Эффект Кейнса не действует в двух случаях: во время ловушки ликвидности (когда кривая LM горизонтальна) или когда расходы неэластичны по отношению к процентной ставке (кривая SM вертикальна). Эффект реальных балансов Патинкина-Пигу показывает, что из-за эффекта изобилия вследствие изменения уровня цен недостаточный спрос не может сохраняться в этих описанных выше двух случаях.

См. также 
 Джон Мейнард Кейнс
 Кейнсианская функция инвестиций

Литература 
 Hans-Werner Wohltmann «Grundzüge der makroökonomischen Theorie», 4-е издание. Oldenbourg Verlag 2005, ISBN 3-486-57843-X
 Bernhard Felderer, Stefan Homburg: Makroökonomik und neue Makroökonomik, Springer Verlag, Berlin; 9-е издание. (апрель, 2005), ISBN 3-540-25020-4

 Кейнсианство
Экономические термины